Адриатическая лига 2003/2004 — 3-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории, Словении, Хорватии. Чемпионом лиги в 1 раз стал клуб «Рефлекс».

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал четырёх

Награды 
 MVP регулярного сезона  Деян Милоевич (Будучност)
 MVP Финала  Огнен Ашкрабич (Рефлекс)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 

Лига ABA
2003 год в баскетболе
2004 год в баскетболе